Hieronymus von Colloredo (auch von Colloredo-Waldsee, von Colloredo-Wallsee) ist der Name folgender Personen:

* Hieronymus von Colloredo (General) (1582–1638), österreichischer kaiserlicher Kämmerer und General der Kavallerie
 Hieronymus von Colloredo (Erzbischof) (1732–1812), österreichischer Fürsterzbischof von Salzburg und Bischof von Gurk
 Hieronymus von Colloredo-Mansfeld (1775–1822), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Hieronymus Ferdinand Rudolf von Colloredo-Mannsfeld (1842–1881), Landgutbesitzer, Bürgermeister und Minister